Маджестик ():

 Маджестик (Сингапур) (, ) — историческая постройка в китайском квартале Сингапура. Здание построено в 1927—1928 годах.
 Маджестик (лайнер) — третий и последний трансатлантический лайнер класса «Император», изначально строившийся как немецкий лайнер «Бисмарк» для немецкой компании HAPAG. В эксплуатации с 1922 по 1940 год.
 Маджестик (Нью-Йорк) — двухбашенный небоскреб на Манхэттене, Нью-Йорк, США.
 «Маджестик» — тип эскадренных броненосцев, предшествующий дредноутам.
 Маджестик-12 () — якобы существующая сверхсекретная группа, состоящая из двенадцати чиновников США, занимающихся координацией изучения НЛО.
 Мажестик (фильм) — фильм, мелодрама, США, 2001 год. Режиссёр — Фрэнк Дарабонт.